Fountain pode ser:

Asteróide
 11670 Fountain, asteróide da cintura principal.

Filme
 The Fountain, filme de ficção científica estadunidense de 2006.
 The Fountain, filme de drama estadunidense de 1934.

Localidades
 Condado de Fountain, condado localizado no estado estadunidense de Indiana.
 Fountain, cidade localizada no estado estadunidense da Carolina do Norte.
 Fountain, cidade localizada no estado estadunidense do Colorado. 
 Fountain, vila localizada no estado estadunidense de Michigan.
 Fountain, cidade localizada no estado estadunidense de Minnesota.
 Fountain City, cidade localizada no estado estadunidense de Indiana.
 Fountain City, cidade localizada no estado estadunidense de Wisconsin.
 Fountain Green, cidade localizada no estado estadunidense de Utah.
 Fountain Hill, cidade localizada no estado estadunidense do Arkansas.
 Fountain Hill, cidade localizada no estado estadunidense da Pensilvânia
 Fountain Inn, cidade localizada no estado estadunidense da Carolina do Sul. 
 Fountain Lake, cidade localizada no estado estadunidense do Arkansas.
 Fountain N' Lakes, vila localizada no estado estadunidense do Missouri.
 Fountain Run, cidade localizada no estado estadunidense de Kentucky.
 Fountain Springs, região censo-designada localizada no estado estadunidense da Pensilvânia
 Fountain Valley, cidade localizada no estado estadunidense da Califórnia.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos